Светозар Станковић (политичар)
 Светозар Станковић (археолог)